

Living in the Material World () — студийный альбом Джорджа Харрисона, вышедший в 1973 году после легендарного тройного альбома All Things Must Pass и концертного The Concert for Bangladesh. Это был второй сольный альбом Харрисона после распада The Beatles.

Об альбоме 
Утомлённый организацией огромного благотворительного «Концерта для Бангладеш» в 1971 году, Харрисон был не в состоянии начать работу над новым альбомом вплоть до конца 1972 года. Харрисон записал «Living in the Material World» без помощи Фила Спектора, в студии Apple Records в Лондоне. Как обычно, Харрисон пригласил к участию в записи альбома своих друзей-музыкантов Ринго Старра, Джима Келтнера, Ники Хопкинса, Гэри Райта и Клауса Формана. Музыка для песни «Try Some, Buy Some» была записана Харрисоном вместе с Филом Спектором в ещё в 1971 году специально для американской певицы Ронни Спектор. Музыкальная композиция Харрисону понравилась, и он решил использовать её для своей собственной версии песни.

За полтора месяца до выхода альбома Харрисон выпустил сингл «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)», который достиг первого места в американских чартах и попал в десятку в британских. Сам альбом вышел в свет 22 июня 1973 года и имел большой успех. Он продержался на вершине американского хит-парада пять недель, достиг первой позиции в канадских и австралийских чартах, и второй позиции — в британских. В американских чартах Living in the Material World пришёл на смену альбому Пола Маккартни и группы Wings Red Rose Speedway. В отличие от All Things Must Pass, критики встретили альбом достаточно прохладно. Они отметили серьёзный и даже несколько мрачный тон Living in the Material World, отличавшегося философско-религиозным уклоном. В альбоме нашла отражение озабоченность Харрисона состоянием мира и направлением, в котором двигалось человечество. Принято считать, что после выхода Living in the Material World музыкальная карьера Харрисона пошла на спад. Однако, оглядываясь назад, большинство современных критиков характеризуют Living in the Material World как ценный и добротный альбом музыканта.

26 сентября 2006 года лейблы Capitol Records и EMI переиздали Living in the Material World на CD и делюкс CD/DVD. На ремастированный альбом были включены две новых композиции, «Deep Blue» — сторона «Б» сингла 1971 года «Bangla Desh» и «Miss O’Dell» — сторона «Б» сингла «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)».

На DVD вошла редкая концертная запись «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» с японского тура Харрисона 1991 года; документальный фильм, показывающий сессии звукозаписи Living in the Material World, а также впервые увидевшие свет альтернативные версии песен «Miss O’Dell» и «Sue Me, Sue You Blues».

Список композиций 
Все песни написаны Джорджем Харрисоном.

Сторона «А» 
 «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» — 3:36
 «Sue Me, Sue You Blues» — 4:48
 «The Light That Has Lighted the World» — 3:31
 «Don’t Let Me Wait Too Long» — 2:57
 «Who Can See It» — 3:52
 «Living in the Material World» — 5:31

Сторона «Б» 
 «The Lord Loves the One (That Loves the Lord)» — 4:34
 «Be Here Now» — 4:09
 «Try Some, Buy Some» — 4:08
 «The Day the World Gets 'Round» — 2:53
 «That Is All» — 3:43

Ремастированная версия альбома вышла в свет в 2006 году с двумя бонусными композициями:

<LI>«Deep Blue» — 3:47 — изначально вышла в 1971 году на стороне «Б» сингла «Bangla Desh».
<LI>«Miss O’Dell» — 2:33 — изначально вышла в 1973 году на стороне «Б» сингла «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)».

Бонусный DVD 
 «Give Me Love (Give Me Peace on Earth)» — концертная запись, сделанная в Токио 15 декабря 1991 года
 Аудио:
 PCM Stereo
 Dolby Digital 5.1
 DTS 5.1
 «Miss O’Dell» (альтернативная версия)
 «Sue Me, Sue You Blues» (акустическая демоверсия)
 «Living in the Material World»

Участники записи 
 Джордж Харрисон — вокал, гитара
 Ринго Старр — ударные
 Гэри Райт — клавишные
 Ники Хопкинс — пианино
 Джим Келтнер — ударные
 Джим Гордон — ударные
 Джон Барнхэм — струнные
 Закир Хуссейн — табла
 Джим Хорн — флейта, саксофон
 Клаус Форман — бас-гитара

Чарты

Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Living in the Material World microsite at GeorgeHarrison.com
 Living In The Material World at Graham Calkin’s Beatles Pages.

Альбомы Джорджа Харрисона
Альбомы Apple Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Индуизм в массовой культуре
Альбомы, спродюсированные Филом Спектором
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums